Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in het Verenigd Koninkrijk.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Verenigd Koninkrijk
IJslandse